NCAA Tennis Championships steht für folgende Tennisturniere in den Vereinigten Staaten:

 NCAA Division I Tennis Championships
 NCAA Division II Tennis Championships
 NCAA Division III Tennis Championships